Bán István (1918–?) gobelinművész
 Bán István (1922–1984) textiltervező iparművész
 Bán István (1933) bűvész
 Bán István (1942) erdőmérnök, matematikus, egyetemi tanár
 Bán István (?) labdarúgóedző
 Bán István, állatorvos, gyógyszerkutató, a Richter Gedeon tallinni kirendeltségének a vezetője (1995–)